Les conflits entre la France et les Beni Iznassen sont un ensemble de conflits militaires qui ont duré de 1859 à 1956.

Histoire 
Le premier conflit entre la France et les Beni Iznassen commence en 1859, lorsque Mohammed ben Abd-Allah, un chef de guerre marocain, commence à inciter les tribus des Beni-Iznassen ainsi que celles des Mhaya et des Angades (environs d'Oujda) à attaquer les colons français en Algérie, en leur rappelant la prédiction des marabouts qui assignaient un terme de 30 ans à la domination française en Algérie, qui avait commencé en 1830.

Notes et références 

Histoire militaire du Maroc